Csehország
 Andělská Hora, település a Bruntáli járásban
 Andělská Hora, település a Karlovy Vary-i járásban
 Andělská Hora, Chrastava településrésze a Libereci járásban